E73 può riferirsi a:

Codici 
E73, codice ECO di alcune varianti della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E73, da Budapest a Metković